Occhi nella notte (Eyes in the Night) – film del 1942 diretto da Fred Zinnemann
Occhi nella notte – film del 1982 diretto da Robert Clouse
Occhi nella notte – film del 1990 diretto da Jag Mundhra

Pagine correlate
Gli occhi della notte (1967), regia di Terence Young